Кретон — многозначный термин: фамилия и название ткани.

Известные носители 
 Кретон, Жан (до 1386 — около 1420) — французский рыцарь, историк и поэт.
 Кретон, Лола (род. 1993) — французская киноактриса.
 Кретон, Мишель (род. 1942) — французский актёр театра и кино.

Другие значения 
 Кретон — плотная жёсткая хлопчатобумажная ткань.